Новодарьевка — название населённых пунктов на Украине:

 Новодарьевка — село в Ровеньковском городском совете Луганской области.
 Новодарьевка — посёлок городского типа в Ровеньковском городском совете Луганской области.